Varsó a történelem során számos csata helyszíne volt. 
 Varsó ostroma (1656), a lengyelek visszafoglalják Varsót a svédektől 1656. június 30-án
 Háromnapos varsói csata (1656), a svédek másodszor is elfoglalják a várost 1656. július 18–20. között
 Varsói csata (1705), 1705. július 31-én, az északi háború idején
 Varsói felkelés (1794), a Kościuszko-felkelés kezdetén
 Varsói csata (1794), a Kościuszko-felkelés idején
 Varsói csata (1831), a novemberi felkelés idején
 Varsói csata (1915), az első világháború alatt
 Varsói csata (1920), a lengyel–szovjet háború alatt
 Varsói csata (1939), Varsó ostroma a lengyelországi hadjárat részeként a második világháborúban
 Varsói felkelés, 1944. augusztus 1-jén kirobbant felkelés a német megszállás ellen